Архимандри́т Иусти́н (; в миру Бла́гое По́пович, ; , Вране, Королевство Сербия — , Монастырь Челие, Сербия, СФРЮ) — священнослужитель Сербской православной церкви, доктор богословия, архимандрит.
Канонизирован в 2010 году в лике преподобных, память совершается , .

Автор многочисленных духовных произведений, в том числе трёхтомной «Догматики Православной церкви» и двенадцати томов «Житий святых».

Биография 
Родился 6 апреля 1894 года во Вране на юге Сербии в семье священника Спиридона и его жены Анастасии. В честь рождения в день Благовещения Пресвятой Богородицы при крещении был наречён именем Благое. Всего в семье было восьмеро детей, но до совершеннолетия дожили трое: дочь Стояна и сыновья Стоядин и Благое.

В детстве часто с родителями ездил в Монастырь Прохора Пчиньского и там бывал на молитвах и богослужениях, а один раз был свидетелем чудесного исцеления своей матери Анастасии от тяжкой болезни. О глубоком благочестии своей матери он впоследствии часто говорил.

Начальную школу окончил во Вране, после чего, сдав в 1905 году вступительные экзамены с наивысшей оценкой, поступил в девятиразрядную семинарию Святого Саввы в Белграде. Его учителями были Николай (Велимирович), Афанасий Попович, Веселин Чайканович, Борислав Лоренц, Стеван Мокрањац. Особое влияние на духовное и образовательное развития Благоя оказал святитель Николай (Велимирович), который, в частности, заметил и оценил его любовь к богословию и несомненный литературный дар.

По окончании семинарии в июне 1914 года намеревался принять монашество, но его родители воспротивились этому и написали заявление к митрополиту Белградскому Димитрию (Павловичу) и епископу Николаю с требованием не постригать Благоя.

С началом Первой мировой войны Благое Попович был призван в армию и как выпускник семинарии направлен в полковой стационар при военной больнице «Челе кула» в Нише. В конце 1914 года переболел сыпным тифом и побывал во время краткого отпуска у родителей. С 8 января 1915 года вновь пребывал на должности фельдшера в Нише. Пробыл в Нише вплоть до отступления с сербской армией через Косово и Метохию в Албанию.

Ужасы войны, горе и страдания измученных сербских солдат, память о мученичестве и тяга к обожению активизировали его долго вынашиваемое решение принять монашеский постриг. В православном храме города Шкодера в ночь с 31 декабря 1915 года на 1 января 1916 года архимандритом Вениамином (Таушановичем) был пострижен в монашество с именем  в честь мученика Иустина Философа.

На предложению митрополита Сербского Димитрия (Павловича) Сербское правительство послало в январе 1916 года группу молодых и даровитых богословов, в том числе монаха Иустина, на обучение в Петроградскую духовную академию.

В июне 1916 года Иустин уехал в Англию, где поступил в Оксфордский университет (обучался в нём до 1919 года). Из Англии Иустин уехал в Афины где на богословском факультете Афинского университета работал над докторской диссертацией «Проблема личности и знания по святому Макарию Египетскому» (защитил её в 1926 году). С 1921 года преподавал в семинарии в Сремских Карловцах Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие и патрологию.

В 1922 году был рукоположён во иеромонаха. В 1930 году был назначен помощником епископа Битольского Иосифа, начал миссионерскую деятельность в закарпатских городах (Ужгороде, Хусте, Мукачеве). Был кандидатом в епископы возрождённой Мукачевской епархии, но отказался.

С 1932 года профессор Битольской духовной семинарии, преподавал догматическое богословие. В 1934 году стал доцентом догматического богословия Белградского университета. Стал одним из основателей Сербского философского общества, созданного в 1938 году.

В мае 1948 года стал духовником женского монастыря Челие близ Валево, где прожил до конца своих дней. Отец Иустин скончался в 1979 году в праздник Благовещения, был погребён в монастыре Челие.

Канонизация и почитание 
Канонизирован 29 апреля 2010 года решением Архиерейского Собора Сербской православной церкви в лике преподобных.

12 июня 2014 года мощи преподобного Иустина были обретены в монастыре Челие. Мощи временно были помещены в старом храме Архангела Михаила. Постоянным местом нахождения мощей должен, после завершения росписи, стать монастырский храм Саввы Сербского, построенный на средства Иустина по его завещанию.

Публикации 
 Молитвенное богословие о Церкви [Гл. из кн.: Догматика Православной Церкви (Православная философия истины). Т. 3. Белград, 1978 (полный рус. пер. этого тома готовится к печати в Издательском Совете РПЦ в 2005—2006 гг.)] / пер.: Востриков И. Ю., священник // Альфа и Омега. М., 1999. № 1(19) (АиО). 127—139.
 Осужденные на бессмертие // Журнал Московской Патриархии. М., 1999. № 4. стр. 74-76.
 Толкование на Послание к Ефесянам св. ап. Павла / пер.: Востриков И. Ю., священник // Альфа и Омега. М., 2001. № 1(27) (АиО). 56-65.
 Толкование на Послание к Ефесянам св. ап. Павла / пер.: Востриков И. Ю., священник // Альфа и Омега. М., 2000. № 2(24) (АиО). 57-88.
 Толкование на Послание к Ефесянам св. ап. Павла / пер.: Востриков И. Ю., священник // Альфа и Омега. М., 2000. № 3(25) (АиО). 52-70.

Примечания

Литература 

 Гаврилов И. Б. Богословие истории преподобного Иустина (Поповича) в полемике с гуманизмом // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2022. № 4 (16). С. 10–34.

Ссылки 

 
 Иустин (Попович)
 Преподобный Иустин (Попович)
 Собрание творений преподобного Иустина (Поповича) в Святоотеческой библиотеке портала «Азбука веры».

Православные богословы
Доктора богословия
Архимандриты Сербской православной церкви
Преподобные
Православные святые
Христианские святые XX века
Святые Сербии
Канонизированные в XXI веке
Выпускники богословского факультета Белградского университета
Богословы по алфавиту
Персоналии:Челие (монастырь)